Osoby o tym nazwisku:
 Cyryl Czarkowski-Golejewski – polski ziemianin
 Kajetan Czarkowski-Golejewski – polski ziemianin, pilot, oficer Wojska Polskiego
 Tadeusz Czarkowski-Golejewski – polski ziemianin, urzędnik państwowy

Zobacz też 
 Czarkowski
 Golejewski